Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Pereira 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Alejandro Falla che ha battuto in finale 6–4, 4–6, 6–2 Horacio Zeballos.

Teste di serie 

  Horacio Zeballos (finale)
  Santiago Giraldo (quarti di finale)
  Giovanni Lapentti (quarti di finale)
  Mariano Puerta (semifinali, ritiro)

 Alejandro Falla (campione)
 Víctor Estrella (primo turno)
 Caio Zampieri (primo turno)
 João Souza (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolivar Open Pereira 2009